Burret kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Burret
 Karl Ewald Maximilian Burret

Robotskapade auktorsförkortningar